Лисица може бити:

 Лисица, назив за 27 врста животиња из породице паса. Назив се у употреби најчешће веже за риђу лисицу.
 Риђа лисица
 Поларна лисица
 Пампаска лисица
 Андска лисица
 Фолкландска лисица
 Лисица ракојед
 Лисица ракојед
 Сечурска лисица
 Бразилска сребрна лисица
 Аргентинска сива лисица

или

 Лисица (Косовска Митровица), насеље у општини Косовска Митровица, КиМ, Република Србија
 Лисица (Жилина), насеље у округу Жилина, Жилински крај, Словачка Република
 Лисица (ријека), ријека у Руској Федерацији

или

 Лисица из Теумесе, звијер из старогрчке митологије
 Лисица и пас, цртани филм из 1981.
 Ватрена лисица, Мозилин фајерфокс
 Сазвијежђе лисица

или

 Славко Лисица, генерал-мајор Војске Републике Српске
 Милета Лисица, српски кошаркаш

Види још 
 Лисице